Der FTSE 100 Index oder Financial Times Stock Exchange Index (umgangssprachlich: Footsie; ) ist der wichtigste britische Aktienindex. Die Abkürzung FTSE steht für Financial Times Stock Exchange. Der FTSE 100 zeichnet die zusammengefasste Kursentwicklung der 100 größten und umsatzstärksten Unternehmen an der London Stock Exchange nach. Er bildet damit das Marktsegment der britischen Standardwerte ab und ist der Leitindex für den britischen Aktienmarkt. Er wird von der FTSE Group ermittelt, die aus einem Joint Venture der Londoner Börse mit der Financial Times hervorging.

Berechnung 
Der FTSE 100 ist ein Kursindex und repräsentiert 80 Prozent der Marktkapitalisierung der London Stock Exchange (LSE). Der Indexstand wird ausschließlich auf Grund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Dividendenzahlungen gehen nicht in die Berechnung des Index ein. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index. Die Berechnung wird während der LSE-Handelszeit von 8:00 bis 16:30 Ortszeit (9:00 bis 17:30 MEZ) jede Sekunde aktualisiert. Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, die an der Londoner Börse gelistet sind.

Zur Erstellung einer Auswahlliste werden die Unternehmen des Anlageuniversums nach der Marktkapitalisierung absteigend geordnet. Ein Indexwert, der zum jeweiligen Stichtag einen Marktkapitalisierungsrang schlechter als 111 aufweist, wird ersetzt. Ebenso wird ein Nichtindexwert, dessen Marktkapitalisierungsrang besser als 90 ist, in den FTSE 100 aufgenommen, bis alle alten Indextitel ersetzt sind. Die Gewichtung der Werte im Index erfolgt auf Grund der Marktkapitalisierung. Es erfolgt keine Kappung von Einzeltiteln. Die Zusammensetzung des FTSE 100 wird vierteljährlich jeweils im März, Juni, September und Dezember überprüft.

Geschichte

20. Jahrhundert 

Der FTSE 100 Index wurde am 3. Januar 1984 mit einem Basiswert von 1.000 Punkten zum ersten Mal veröffentlicht und bis 1969 zurückgerechnet. Am 4. März 1987 schloss der Index erstmals über der 2.000-Punkte-Marke. Am 20. Oktober 1987 erlitt der Aktienindex mit 12,22 Prozent den größten Tagesverlust seiner Geschichte. Grund war der Schwarze Montag am 19. Oktober 1987 an der New York Stock Exchange, als der Wert des Dow Jones Industrial Average um 22,6 Prozent einbrach.

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des FTSE 100 war der 11. August 1993, als er den Handel zum ersten Mal über der Marke von 3.000 Punkten beendete. Auch in den folgenden Jahren markierte der Index weitere Rekordstände. Am 2. Oktober 1996 schloss der FTSE 100 erstmals über der 4.000-Punkte-Marke und am 6. August 1997 zum ersten Mal über der Grenze von 5.000 Punkten. Die Marke von 6.000 Punkten überwand der FTSE 100 erstmals am 1. April 1998. Am 30. Dezember 1999 markierte der Index mit einem Schlussstand von 6.930,20 Punkten ein Allzeithoch.

21. Jahrhundert 
Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Index bis zum 10. März 2003 auf einen Tiefststand von 3.436,00 Punkten. Das war ein Rückgang seit Dezember 1999 um 50,4 Prozent. Der 10. März 2003 bedeutet das Ende der Talfahrt. Ab Frühjahr 2003 begann der FTSE 100 wieder zu steigen. Bis 15. Juni 2007 stieg der Aktienindex auf einen Schlussstand von 6.732,40 Punkten. Seit dem Tiefststand im März 2003 beträgt der Gewinn 95,9 Prozent.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der FTSE 100 wieder zu sinken. Am 16. Januar 2008 schloss der Index wieder unter der Grenze von 6.000 Punkten und am 17. September 2008 unter der 5.000-Punkte-Marke. Am 10. Oktober 2008 fiel auch die Grenze von 4.000 Punkten. Bedingt durch die Angst rund um die US-Immobilienkrise stieg die Volatilität. Am 24. November 2008 erzielte der FTSE 100 mit 9,84 Prozent den größten Tagesgewinn seiner Geschichte. Einen neuen Tiefststand erzielte der Index am 3. März 2009, als er den Handel mit 3.512,09 Punkten beendete. Seit dem 15. Juni 2007 entspricht das einem Rückgang um 47,8 Prozent.

Der 3. März 2009 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Frühjahr 2009 war der FTSE 100 wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 8. Februar 2011 stieg er um 73,4 Prozent auf einen Schlussstand von 6.091,33 Punkten. Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des britischen Leitindex. Am 4. Oktober 2011 beendete der FTSE 100 den Handel bei 4.944,44 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 8. Februar 2011 beträgt 18,8 Prozent.

Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 11. Januar 2013 schloss der Index bei 6.121,58 Punkten und damit um 23,8 Prozent höher als am 4. Oktober 2011.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des FTSE 100.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des bis 1969 zurückgerechneten FTSE 100.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des bis 1969 zurückgerechneten FTSE 100.

Zusammensetzung 
Der FTSE 100 besteht aus folgenden Unternehmen (Stand: 20. Dezember 2022).

Weitere FTSE-Indizes 
 FTSE 250 Index
 FTSE 350 Index
 FTSE/Athex 20
 FTSE Bursa Malaysia KLCI
 FTSE MIB

Weblinks 
 Index an der London Stock Exchange
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex
Wirtschaft (London)
!